Yahiko bezeichnet:
 einen Berg in der Präfektur Niigata: Yahiko (Berg)
 ein Dorf in der Nähe dieses Berges: Yahiko (Niigata)
 eine Bahnlinie: Yahiko-Linie